de volgende personen:
Rua (krijgsheer), een krijgsheer der Hunnen
Fernando de la Rúa, president van Argentinië
Maurício Rua, vechter mixed martial arts uit Brazilië
de volgende plaatsen:
Rua (Moimenta da Beira)
Overige:
Een dialect van het Wanukaka, zie Rua (dialect)
Een wiel dat in stoet gedragen werd in Vicenza, een stad in Italië, zie Rua (Vicenza)